Miejscowości w USA:
 Williston – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Levy
 Williston – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Williston – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Barnwell
 Williston – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Caroline
 Williston – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Ottawa
 Williston – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Fayette
 Williston – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
Gminy w USA:
 Williston (ang. Williston Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Williston (ang. Williston Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
Inne:
 Williston – miasto w Prowincji Przylądkowej Północnej w RPA